Flanimals é primeiro livro da série homônima, autoria do britãnico Ricky Gervais. O livro, ilustrado por Rob Steen, revela 35 diferentes espécies de personagens em um mundo imaginário.

Ligações externas 
  
 
  

Livros de Ricky Gervais
Livros do Reino Unido
Livros de 2004